Кшижано́вський () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Вацлав Кшижановський — архітектор
 Едвард Кшижановський — доктор, почесний громадянин Бучача, Язловця
 Калікст Кшижановський — архітектор

Див. також 
 Крижанівський
 Крижановський